Ludus bezeichnet:

 Luduș, eine Stadt in Rumänien
 Ludus (Band), eine britische Post-Punk-Band
 Ludus Magnus, eine Gladiatorenschule in Rom

 das lateinische Wort für 'Spiel'. Es ist Bestandteil zahlreicher Begriffe, zum Beispiel
 Präludium
 Interludium – ein musikalisches Zwischenspiel
 Ludothek – die Institution bzw. der Ort einer geordneten benutzbaren Sammlung von Spielen
 Ludologie, die Lehre vom Spiel
 Ludus de Antichristo (dt.: Das Spiel vom Antichrist) – ein geistliches Spiel (etwa 1160 n. Chr.)
 Ludus de nato Infante mirificus, ein Weihnachtsspiel von Carl Orff
 Ludus tonalis, ein Werk von Paul Hindemith
 Der Lude, deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1984
 Lude, umgangssprachliche Bezeichnung für einen Zuhälter

Siehe auch:
 Liste lateinischer Phrasen (ludos und ludi sind grammatische Fälle von ludus):
 ludus/ludos
 ludi